Metropolitan kan syfta på:

 Metropolitan Museum of Art – ett museum i New York
 Metropolitan Opera – ett operahus vid Lincoln Center i New York sedan 1966
 Metropolitan Opera House (39:e gatan) – ett operahus i New York byggt 1883 rivet 1967
 Metropolitan Opera Association – ett operakompani i New York 1880–
 Convair 440 Metropolitan – ett tvåmotorigt passagerarflygplan från Convair
 Metropolitan (film) – en amerikansk film från 1935